Nicolas Henri, Herzog von Orléans (* 16. April 1607; † 17. November 1611) war der zweite Sohn Heinrich IV. und der Maria de’ Medici. Er war das vierte Kind der Bourbon-Familie, starb allerdings schon recht früh im Alter von 4 Jahren.

Ritter des Ordens vom Heiligen Geist
Bourbone
Franzose
Geboren 1607
Gestorben 1611
Mann
Heinrich IV. (Frankreich)